Bieg na 1000 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 rozegrano 19 lutego w M-Wave. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Holenderka Marianne Timmer, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998